Холмское княжество
 Холмское княжество (удел Галицко-Волынского) — удельное княжество Галицко-Волынского княжества с центром в Холме, ныне город Хелм, Польша. 
 Холмское княжество (удел Тверского) — удельное княжество Тверского княжества с центром в Холме, ныне село Красный Холм Зубцовского района Тверской области)

Примечания